Geel schijnpaapje
 Maskerschijnpaapje
 Oranje schijnpaapje
 Scharlaken schijnpaapje
 Woestijnschijnpaapje